(ordre alphabétique)

 Damien Varley (1984 -), joueur irlandais de rugby à XV ;
 Isobel Varley (1937 -), femme britannique la plus tatouée chez les seniors ; 
 John Varley (1947 -), écrivain américain de science-fiction ;

Voir aussi 
 Natalia Varleï (1947 ), actrice russe.